Жюпиле Лига 2007/2008 — 105-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 3 августа 2007 года и закончился 10 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2007/2008
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2007 году
Спорт в Бельгии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008